Лозорайтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лозорайтис, Казис (1929—2007) — литовский дипломат.
 Лозорайтис, Стасис (1898—1983) — литовский государственный деятель, дипломат.
 Лозорайтис, Стасис (младший) (1924—1994) — литовский дипломат.